Nogometni Klub Tolmin  je slovenski nogometni klub iz Tolmina, ki igra v tretji slovenski nogometni ligi. Ustanovljen je bil leta 1921, domači stadion kluba je Športni park Brajda.

Nogometni klub je v preteklosti nastopal pod različnimi imeni in v okviru različnih društev. Leta 1947 se je Nogometno društvo Tolmin preimenovalo v Fizkulturno društvo Tolmin, leta 1952 se je priključilo Telovadnemu društvu Partizan, leta 1971 pa se je nogometni klub osamosvojil. Od osamosvojitve je nogometni klub občasno nosil imena glavnih sponzorjev. NK Tolmin je bil tako poznan kot NK Avtoprevoz Tolmin, NK PSC Tolmin, trenutno pa člansko moštvo nastopa pod imenom NK TKK Tolmin, medtem ko mlajše selekcije kluba nastopajo pod imenom Nogometna šola Hidria Tolmin.

Največji uspeh je NK Tolmin dosegel v sezoni 2013/14, ko je osvojil naslov prvaka v 3. SNL Zahod in se posledično uvrstil v 2. SNL. Poleg tega je NK Tolmin osvojil tudi 3 naslove prvaka v pokalu MNZ Nova Gorica.

Domače tekme NK Tolmin igra v Športnem parku Brajda.

Zaščitni barvi kluba sta rdeča in črna.

Himna kluba se imenuje Rdeče-črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, napisal pa jo je Leon Oblak.

Moštvo sezone  2019/20

Končne ligaške uvrstitve od leta 1991

Dosežki 

 Prvaki Primorske 1960
 Prvaki goriške podzveze 1961/62
 Prvaki goriške podzveze 1965/66
 Prvaki MNZ Nova Gorica 1975/76
 Prvaki Medobčinske nogometne lige Ajdovščina Idrija 1990/91
 Prvaki EPNL: 2001/02
 Prvaki EPNL: 2006/07
 Prvaki 3. SNL Zahod: 2013/14
 Pokalni prvaki MNZ Nova Gorica: 2003/04
 Pokalni prvaki MNZ Nova Gorica: 2004/05
 Pokalni prvaki MNZ Nova Gorica: 2008/09

Zunanje povezave
NK Tolmin na spletni strani YouTube
NK Tolmin na spletni strani Facebook
NK Tolmin spletna stran
NZS: Nogometni klub Tolmin arhiv

Tolmin
Tolmin
Športna moštva, ustanovljena leta 1921